Marcinkiewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Marcinkiewicz (* 1966), polnischer Politiker
 Józef Marcinkiewicz (1910–1940), polnischer Mathematiker
 Kazimierz Marcinkiewicz (* 1959), polnischer Politiker
 Małgorzata Marcinkiewicz (* 1962), polnische Politikerin
 Michał Marcinkiewicz (* 1984), polnischer Politiker
 Wincenty Dunin-Marcinkiewicz (1808–1884), polnischer Schriftsteller

Siehe auch:

 Marcinkevičius